VfR, VFR oder vfr steht für:

 Visual Flight Rules, Sichtflugregeln, siehe Sichtflug
 Verein für Raumschifffahrt, deutsche Raumfahrtorganisation
 Verein zur Förderung der Raumfahrt e.V., u. a. Herausgabe von Jahrbüchern und Organisation von Reisen
 Honda VFR, Sportmotorräder von Honda mit Vierzylinder V-Motor
 variable frame rate, in der Videokompression

VfR („Verein für Rasensport“ oder „Verein für Rasenspiele“) ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:

 VfR Aalen, Sportverein in Aalen, Baden-Württemberg
 VfR Achern, Sportverein in Achern, Baden-Württemberg
 VfR Baumholder, Sportverein in Baumholder, Rheinland-Pfalz
 VfR Bockenheim, Sportverein in Frankfurt am Main, Hessen
 VfR 1897 Breslau, ehemaliger Fußballverein in Breslau, Schlesien
 VfR Bürstadt, Fußballverein in Bürstadt, Hessen
 VfR Frankenthal, Fußballverein in Frankenthal, Rheinland-Pfalz
 Freya-VfR Memel, ehemaliger Sportverein in Memel, Ostpreußen
 VfR Groß-Gerau, Fußballverein in Groß-Gerau, Hessen
 VfR Heilbronn, ehemaliger Fußballverein in Heilbronn, Baden-Württemberg  
 VfR Kaiserslautern, Fußballverein in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 VfR Kirn, Fußballverein in Kirn, Rheinland-Pfalz
 VfR 07 Limburg, Fußballverein in Limburg, Hessen
 VfR 19 Limburg, Sportverein in Limburg, Hessen
 VfR Lübeck, ehemaliger Fußballverein in Lübeck, Schleswig-Holstein
 VfR Mannheim, Sportverein in Mannheim, Baden-Württemberg
 VfR Neumünster, Fußballverein in Neumünster, Schleswig-Holstein
 VfR Neuss, Fußballverein in Neuss, Nordrhein-Westfalen
 VfR Niederfell, Sportverein in Niederfell, Rheinland-Pfalz
 VfR Osterode 08, Fußballverein in Osterode am Harz, Niedersachsen
 VfR Pforzheim, ehemaliger Sportverein in Pforzheim, Baden-Württemberg
 VfR Reideburg, ehemaliger Sportverein in Reideburg, Sachsen-Anhalt
 VfR 07 Schweinfurt, Sportverein in Schweinfurt, Unterfranken
 VfR Sölde, Fußballverein in Dortmund, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
Liste von Sportvereinskürzeln

Siehe auch:

Abkürzung